

Sigle 
 Magnetotactic bacteria – batteri magnetotattici, che si dispongono lungo le linee del campo magnetico terrestre
 Motor Torpedo Boat – torpediniera della Royal Navy

Codici 
 MTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monte Libano (Colombia)
 mtb – codice ISO 639-3 della lingua anyin morofo

Sport 
 MTB – abbreviazione di mountain bike